Сабанов — фамилия; имеет женскую форму Сабанова.

 Сабанов, Григорий Луарсабович (1910—1968) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сабанов, Семён Смалиевич (1911—1992) — советский механизатор, депутат Верховного Совета СССР.
 

 Сабанова, Светлана Николаевна (род. 1995) — российская футболистка.

См. также 
 Сабаново — название населённых пунктов в России.